Doskonalenie Procesów Biznesowych (Business Process Improvement) – jedna z form usprawniania funkcjonowania przedsiębiorstw polegająca na:
 zdefiniowaniu strategicznych celów przedsiębiorstwa
 określenie klientów przedsiębiorstwa (obecnych i pożądanych)
 ukierunkowanie (przeprojektowanie) procesów biznesowych na jak najlepsze zaspokojenie oczekiwań klientów

Doskonalenie prowadzi się bez przeprowadzania zasadniczych zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i sposobie jego działania.
Kierownictwo musi wypracować wizję „doskonałości przedsiębiorstwa” i przekonać do niej załogę, szczególnie poprzez wsparcie dla zespołów inicjujących przemiany. Istotne jest też, aby system motywacji na rzecz tworzenia wartości dla klienta prowadził do podejmowania przez pracowników inicjatyw doskonalenie procesów.

Zobacz też 
 kaizen
 reengineering

Zarządzanie procesami biznesowymi
Efektywność